Джованни Феррантес (7 ноября 1903, Трани — 26 июня 1995, , Италия) — итальянский шахматист, национальный мастер (1956). Судья международного класса по шахматам.

Победитель чемпионата Ломбардии 1931 г. В 1933 году стал обладателем титула национального мастера на национальном турнире в Милане.

Участвовал в итальянских чемпионатах 1952 и 1954 гг., нескольких турнирах с хорошими результатами, в том числе занимал 3-е и 5-е места на турнире Флоренции 1951 года. Будучи международным рефери, принимал участие в сотнях турниров как в Италии, так и за рубежом.

В составе сборной Италии принимал участие в Кубке Клары Бенедикт.

Известен прежде всего своей активной организационной и административной работой. Он был одним из основателей итальянской шахматной федерации и её секретарём в течение нескольких лет, начиная с 1958 года. Секретарь шахматного общества Милана с 1930 по 1937 год, административный директор — с 1938 по 1962 год. В 1951 году он основал ASIGC (Итальянскую шахматную ассоциацию игры по переписке).

Многолетний редактор журнала «L’Italia Scacchistica» (с 1946 года). Был также редактором шахматных колонок в известных шахматных журналах, в том числе, «La Settimana Enigmistica», «L’Illustrazione Italiana» (1933—1956), «Tempo» (с 1963).

В 1957 году Феррантес сыграл в партиях с Михаилом Талем во время товарищеского матча между сборными Италии и СССР.

Спортивные результаты

Избранные партии 
 Антонио Саккони против Джованни Феррантеса 1933 г.
 Джованни Феррантес против Михаила Таля. 1957 г.

Примечания

Ссылки 
 i Maestri di Milano: Giovanni Ferrantes
Партии Дж. Феррантеса в базе Chessgames
Личная карточка Дж. Феррантеса на сайте 365Chess

Шахматисты Италии
Шахматисты XX века
Международные арбитры по шахматам
Редакторы Италии
Родившиеся в Трани